Соревнования по велоспорту на треке на дистанции 100 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 15 до 18 июля. Приняли участие 43 спортсмена из 11 стран. Временной лимит на гонки составлял 3 часа 15 минут.

Призёры

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований